Crociata di Mahdia – Attacco nel 1087 contro Mahdia, capitale degli Ziridi d'Ifriqiya, scatenato dalla Repubblica di Genova e da Pisa (sostenute da Amalfi, Gaeta e Salerno), per metter fine alle attività dei corsari barbareschi.
Crociata di Mahdia – Fallito assedio nel 1390 della capitale hafside di Mahdia, da parte della Repubblica di Genova e del Regno di Francia e del suo re Luigi II di Borbone.